Alv Erlingsson est le nom de deux personnages de l'histoire médiévale de Norvège et du Royaume de Ringerike (le premier étant le grand-père du second) :

Alv Erlingssøn (l'ancien) (1190-1240), lendmann
Alv Erlingsson (le jeune) (mort en 1290), jarl